

Film en televisie 
 Marry Me (1925), Amerikaanse komische stomme film
 Marry Me (1932), Britse komische musical
 Marry Me (1949), Britse komedie
 Marry Me (2022), Amerikaanse romantische komedie
 Marry Me (televisieserie uit 2010), Amerikaanse romantisch-komische miniserie
 Marry Me (televisieserie), Amerikaanse sitcom

Muziek 
 Marry Me (album), studioalbum van St. Vincent uit 2009
 Marry Me (Krista Siegfrids), single van Krista Siegfrids uit 2013
 Marry Me (miniserie), een Amerikaanse miniserie uit 2010
 Marry Me (Jason Derulo), single van Jason Derulo uit 2013